Le terme Route 5 peut désigner plusieurs routes :

Amérique

Bolivie 
 Route 5

Canada 
 Route 5 au Manitoba
 Route 5 en Ontario

Chili 
 Route 5

États-Unis 
 U.S. Route 5
 Interstate 5
 Alaska Route 5

Paraguay 
 Route 5

Uruguay 
 Route 5

Asie 
 Route asiatique 5

Europe 
 Route européenne 5
 Route européenne 005

Allemagne 
 Route fédérale 5 ()

Andorre 
 Route principale 5

France 
 Autoroute A5
 Route nationale 5
  dans certains départements

Hongrie 
 Route principale 5

Lituanie 
 Route magistrale 5

Suisse 
 Route principale 5

Voir aussi